Boris Pietrow (piłkarz)
 Boris Pietrow (pisarz)
 Boris Pietrow (reżyser)